Tân Lập (Bắc Giang), een xã in het district Lục Ngạn, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Tân Lập (Bắc Kạn), een xã in het district Chợ Đồn, provincie Bắc Kạn, Vietnam.
 Tân Lập (Bình Dương), een xã in het district Tân Uyên, provincie Bình Dương, Vietnam.
 Tân Lập (Bình Thuận), een xã in het district Hàm Thuận Nam, provincie Bình Thuận, Vietnam.
 Tân Lập (Hanoi), een xã in het district Đan Phượng, Hanoi, Vietnam.
 Tân Lập (An Giang), een xã in het district Tịnh Biên, provincie An Giang, Vietnam.
 Tân Lập (Tân Thạnh, Long An)
 Tân Lập (Kon Tum)
 Tân Lập (Thủ Thừa, Long An)
 Tân Lập (Mộc Hóa, Long An)
 Tân Lập (Khánh Hòa)
 Tân Lập (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)
 Tân Lập (Bình Phước)
 Tân Lập (Krông Búk, Đắk Lắk)
 Tân Lập (Tiền Giang)
 Tân Lập (Cần Giuộc, Long An)
 Tân Lập (Quảng Trị)
 Tân Lập (Vĩnh Phúc)
 Tân Lập (Thái Nguyên)
 Tân Lập (Hưng Yên)
 Tân Lập (Thái Bình)
 Tân Lập (Hòa Bình)
 Tân Lập (Bắc Sơn, Lạng Sơn)
 Tân Lập (Hữu Lũng, Lạng Sơn)
 Tân Lập (Phú Thọ)
 Tân Lập (Sơn La)
 Tân Lập (Thanh Hóa)
 Tân Lập (Quảng Ninh)
 Tân Lập (Hà Giang)
 Tân Lập (Tây Ninh)
 Tân Lập (Yên Bái)
 Tân Lập (rivier)